Las Garzas peut désigner :

 Las Garzas, localité rurale argentine située dans le département de Paraná et dans la province d'Entre Ríos ;
 Las Garzas, localité argentine ;
 Las Garzas, localité chilienne ;
 Las Garzas, localité panaméenne.
 Palacio de Las Garzas, palais présidentiel du Panama.